Het seizoen 2014-15 van de Beker van België in het vrouwenvoetbal startte met de voorronde in de zomer van 2014 en eindigde op 14 mei 2015 met de finale. De beker werd gewonnen door Lierse SK.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3
| RD1 = 1/8e finale
| RD2 = kwartfinale
| RD3 = halve finale
| RD4 = finale
| RD1-header01= 
| RD1-team01= KAA Gent B (II)
| RD1-score01= 1
| RD1-team02= K. Lierse SK
| RD1-score02= 3
| RD1-header02= 
| RD1-team03= RSC Anderlecht B (I)
| RD1-score03= 1
| RD1-team04= DVL Zonhoven A (I)
| RD1-score04= 6| RD1-header03= 
| RD1-team05= Club Brugge KV B (II)
| RD1-score05= 0
| RD1-team06= Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage A (I)
| RD1-score06= 2| RD1-header04= 
| RD1-team07= R. Standard de Liège A| RD1-score07= 2| RD1-team08= KAA Gent A
| RD1-score08= 0
| RD1-header05= 
| RD1-team09= Standard de Liège B (I)
| RD1-score09= 0
| RD1-team10= Club Brugge KV A| RD1-score10= 2| RD1-header06= 
| RD1-team11= Oud-Heverlee Leuven A| RD1-score11= 4| RD1-team12= Fémina White Star Woluwe (I)
| RD1-score12= 0
| RD1-header07= 
| RD1-team13= KSK Heist (I)
| RD1-score13= 1
| RD1-team14= RSC Anderlecht A| RD1-score14= 2| RD1-header08= 
| RD1-team15= K. Lierse SK B
| RD1-score15= 1
| RD1-team16= DVC Eva's Tienen (I)
| RD1-score16= 2
| RD2-header01= 
| RD2-team01= K. Lierse SK A| RD2-score01= 3| RD2-team02= DVL Zonhoven A (I)
| RD2-score02= 2
| RD2-header02= 
| RD2-team03= Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage A (I)
| RD2-score03= 0
| RD2-team04= R. Standard de Liège A| RD2-score04= 7| RD2-header03= 
| RD2-team05=  Club Brugge KV A| RD2-score05= 3| RD2-team06= Oud-Heverlee Leuven A
| RD2-score06=  2
| RD2-header04= 
| RD2-team07= RSC Anderlecht A
| RD2-score07= 1
| RD2-team08= DVC Eva's Tienen (I)
| RD2-score08= 2| RD3-header01= 
| RD3-team01= K. Lierse SK A| RD3-score01= 1| RD3-team02= R. Standard de Liège A
| RD3-score02= 0
| RD3-header02= 
| RD3-team03= Club Brugge KV A| RD3-score03= 1| RD3-team04= DVC Eva's Tienen (I)
| RD3-score04= 0
| RD4-header01= 
| RD4-team01= K. Lierse SK A'| RD4-score01= 1
| RD4-team02= Club Brugge KV A
| RD4-score02= 0
| RD4-header02= 
}}

Verloop
Alle rondes werden in één wedstrijd beslist. In de eerste ronde speelden ploegen uit de provinciale reeksen en de ploegen uit de nationale Derde Klasse. Vanaf de tweede ronde traden de ploegen uit Tweede Klasse toe en vanaf de derde ronde de ploegen uit Eerste Klasse. Uiteindelijk bleven in de vierde ronde acht ploegen over, die doorgingen naar de achtste finales, waar ook de ploegen ook de BeNe League toetraden tot de beker.

WedstrijdenNa de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelde. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Een W. staat voor Women's BeNe League.''

Eerste ronde 
Voor verschillende plaatsen in de eerste ronde werd geen wedstrijd ingericht. Bovendien gaf voor meerdere gelote wedstrijden een ploeg forfait.

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde

1/8ste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2014/15